Степановщина — название населённых пунктов в России:

 Степановщина — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Степановщина — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Степановщина — деревня в Локнянском районе Псковской области.